Municipio de Niven puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Niven (condado de Cleveland, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleveland.
 Municipio de Niven (condado de Jefferson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.